Свияжск может означать:

 Свияжск — село в Зеленодольском районе Татарстана.
 Свияжск — станция Горьковской железной дороги в посёлке Нижние Вязовые.